Jean-Louis Margue (geboren op 9 augustus 1952) was een Luxemburgse voetbal verdediger. Hij heeft in totaal 2 goals gemaakt.

Referenties 

 https://www.transfermarkt.co.uk/jean-louis-margue/profil/spieler/287302

Luxemburgs voetballer